Langsdorf eller Langsdorff är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Alexander Langsdorff (1898–1946), tysk arkeolog och SS-man
Georg Heinrich von Langsdorff (1774–1852), tysl lärd och forskningsresande
Hans Langsdorff (1894–1939), tysk marinofficer
Johann Wilhelm Langsdorf (1745–1827), tysk salinexpert
Karl Christian von Langsdorf (1757–1834), tysk matematiker

Tyska efternamn